

Personen met als achternaam Thyssen 
 Marianne Thyssen (1956-), een Belgisch politica
 Ole Thyssen (1944-), een Deens filosoof en socioloog
 Peter Thyssen (1964-), een Belgisch acteur
 Roland Thyssen (1927-), een Belgisch componist en orkestleider

 Thyssen (familie) (1685-...), een adellijk geslacht dat afstamt van Isaak Lambert Thyssen, (c. 1685-1773). Een deel van de familie mag zich Graaf Zichy-Thyssen de Zich et Vásonykeö noemen.
 Friedrich Thyssen (1804-1877), oud-gevangene van Dachau
 August Thyssen (1842-1926), industrieel
 Fritz Thyssen (1873-1951), industrieel en financier van de NSDAP
 Heinrich Thyssen (1875-1947)
 dochter barones Margit Thyssen (1911-1989)
 zoon Baron Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza de Kászon (1921-2002), kunstverzamelaar en stichter van Museo Thyssen-Bornemisza
 zijn dochter barones Francesca Thyssen-Bornemisza de Kászon et Impérfalva (1958-), gehuwd met aartshertog Karl von Habsburg Lothringen (1961-)
 Joseph Thyssen (1844-1915), assistent bij zijn broer August
 zoon Julius Thyssen (1881-1946)
 zoon Hans Thyssen (1890-1943)
 Bodo Thyssen (1918-2004), kleinzoon van Joseph, industrieel en arts

Zie ook
 Museo Thyssen-Bornemisza, privécollectie van Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza de Kászon
 ThyssenKrupp, bedrijf van de familie Thyssen dat nog steeds de naam draagt
 ThyssenKrupp Marine Systems, onderdeel van ThyssenKrupp met belangen in scheepswerven
 ThyssenKrupp Veerhaven, een duwvaartrederije actief in de droge bulksector
 August-Thyssen-Bank, een Nederlands-Duitse bank van 1930 tot 1961